Procapperia är ett släkte av fjärilar. Procapperia ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermott
Procapperia